Assembleia constituinte — órgão responsável por redigir uma constituição
Assembleia Nacional Constituinte Francesa (1789) — em 1789, França
Assembleia Nacional Constituinte — em 1911, Portugal
Assembleia Nacional Constituinte de 1987 — em 1987, Brasil

Desambiguações de política